Galápagos (Espanya), municipi espanyol a la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Galápagos (novel·la), novel·la de Kurt Vonnegut sobre l'evolució biològica, publicada per primera vegada en anglès el 1985
 Dorsal Galápagos, frontera divergent que es troba entre la costa sud-americana i la triple cruïlla de la placa de Nazca, la placa de Cocos i la placa del Pacífic
 Illes Galápagos, arxipèlag al Pacífic que pertany a la República de l'Equador
 Placa de Galápagos, sector de l'escorça oceànica del Pacífic
 Província de Galápagos, província de l'Equador formada per les illes Galápagos